

Persone 
 Chalid bin Mahfuz – miliardario, banchiere, uomo d'affari e investitore saudita
 Habib Mahfuz – dirigente sportivo brasiliano
 Nagib Mahfuz – scrittore, giornalista e sceneggiatore egiziano, Premio Nobel per la letteratura 1988